Nair kan som auktorsförkortning betyda:

 N.Chandrasekharan Nair
 Velukutty Jayachandran Nair

Robotskapade auktorsförkortningar